Glerup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Glerup (Vesterbølle Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vesterbølle Sogn, Vesthimmerlands Kommune
 Glerup (Visborg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Visborg Sogn, Mariagerfjord Kommune